Bullaserpens är ett släkte av svampar. Bullaserpens ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Bullaserpens